I guardiani della notte – romanzo dello scrittore brasiliano Jorge Amado pubblicato nel 1964
 I guardiani della notte – romanzo di Sergej Luk'janenko pubblicato nel 1998
 I guardiani della notte – film del 2004 ispirato all'omonimo romanzo di Sergej Luk'janenko